Praia Grande (port.: Wielka plaża

 Praia Grande – miasto w Brazylii położone w stanie São Paulo
 Praia Grande – miasto w Brazylii położone w stanie Santa Catarina
 Praia Grande – plaża w Portugalii w prowincji Algarve

Zobacz też